Гејлсвил има више значења:
 Гејлсвил (Мериленд)
 Гејлсвил (Алабама)
 Гејлсвил (Висконсин)